Foissac ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Foissac (Aveyron) im Département Aveyron
 Foissac (Gard) im Département Gard

Foissac ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Henri de Latour-Foissac (1782–1855), französischer General der Kavallerie
 François-Philippe de Latour-Foissac (1750–1804), französischer General